Ша́пошник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шапошник, Алексей Петрович (1906—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шапошник, Вячеслав Валентинович (род. 1967) — российский историк, профессор СПбГУ.
 Шапошник, Борис Львович (1902—1985) — советский конструктор автомобилей, Герой Социалистического Труда (1973), лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники БССР.
  (род. 1949) — российский врач-терапевт, профессор ЮУГМУ